Парламентарни избори 2012 у Грчкој одржани су 6. маја 2012. На изборима 2009. је победила до тада опозициона партија ПАСОК са Јоргосом Папанреуом добивши апсолутну већину у парламенту и сменила са власти до тада позициону Нову Демократију са дотадашњим Костасом Караманлисом. Дана 11. априла, грчки парламент је завршио са радом, а председник Каролос Папуљас је заказао превремене парламентарне изборе за 6. мај. 

Победу је однела конзервативна Нова демократија, чији је лидер Андонис Самарас 8. маја 2012. међутим већ најавио немогућност да формира владу. Из тог разлога председник Каролос Папуљас је именовао за мандатара Алексиса Ципраса, лидера Радикалне левице који су освојили друго место.

Истраживања јавног мњења

2010-2012.

Резултати

Види још 
 Избори 2012.

Референце

Спољашње везе 
 Izbori u Grčkoj odmah posle Uskrsa
 MMF: Grčka nema pravo na grešku
 Ванредни парламентарни избори у Грчкој 6. маја
 Ванредни парламентарни избори у Грчкој 6. маја

Избори у Грчкој
Избори 2012.